Bauernschaft steht für:

 Bauernstand, die Bauern als Bevölkerungsgruppe, eine ethnologische (Bauerntum) bzw. soziologische Kennzeichnung

namentlich:
 Deutsche Bauernschaft, Reichsspitzenverband 1927–1933
 NS-Bauernschaft, nationalsozialistische Organisation 1933–1948, siehe Reichsnährstand
 Die Bauernschaft, revanchistische Zeitschrift von Thies Christophersen, 1968–1997

Bauernschaft ist der Name des Ortes
 Bauernschaft (Gemeinde Bad Bleiberg), Weiler in der Gemeinde Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Bauerschaft (ländliche Organisations- und Siedlungsform)